Second Coming o The Second Coming (in lingua inglese indica il secondo avvento) può riferirsi a:

Cinema 
The Second Coming – film del 1992 diretto da Blair Underwood

Letteratura 
 La seconda venuta (The Second Coming) – poesia di William Butler Yeats del 1919
 The Second Coming – romanzo del 1981 di Walker Percy
 A volte ritorno (The Second Coming) – libro di John Niven del 2011

Musica 
 Second Coming – traccia dell'album Love It to Death di Alice Cooper del 1971
 Second Coming – album di Jimmy Smith del 1980
 Second Coming – traccia dell'album The Gospel According to the Meninblack dei The Stranglers del 1981
 Second Coming – album dei The Dickies del 1989
 Second Coming – demo dei Massacre del 1990
 Second Coming – album degli Shotgun Messiah del 1991
 Second Coming – album dei The Stone Roses del 1994
 The Second Coming – album di Napoleon XIV del 1996
 Second Coming – traccia dell'album Wu-Tang Forever del Wu-Tang Clan del 1997
 Second Coming – gruppo musicale post-grunge statunitense
 Second Coming – album degli Stryper del 2013
 The Second Coming – traccia dell'album Kill After Kill degli Exciter del 1992
 The Second Coming – video di Kiss del 1998
 The Second Coming – album dei Church of Misery del 2004
 The Second Coming – traccia dell'album Booze, Broads & Beelzebub dei Chrome Division del 2008
 The Second Coming – gruppo musicale southern rock statunitense
 The Second Coming – album dei Winterlong del 2003

Televisione 
 Il secondo avvento (The Second Coming) – episodio della terza stagione di Heroes
 Tentato suicidio (The Second Coming) – episodio della sesta stagione de I Soprano
 The Second Coming – miniserie televisiva britannica del 2003